Валу́ев — русская фамилия; женская форма .

Валуевы — русский дворянский род.

Известные носители 
 Валуев, Аркадий Михайлович (1861—1935) — генерал-лейтенант, губернатор Сахалинской области (1909—1910), губернатор Амурской области (1910—1913).
 
 Валуев, Григорий Леонтьевич (род. до 1606 — ум. после 1624) — русский воевода XVII века, сын боярский, цареубийца, сын Леонтия Григорьевича Валуева.
 Валуев, Дмитрий Александрович (1820—1845) — русский историк и общественный деятель, славянофил.
 Валуев, Иван Васильевич (1781—1855) — инженер-генерал-лейтенант.
 Валуев, Леонтий Григорьевич (ум. после 1592) — воевода в правление царя Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича.
 Валуев, Николай Александрович (1924—2001) — советский металлург.
 Валуев, Николай Сергеевич (род. 1973) — боксёр-профессионал, выступавший в супертяжёлой категории, актёр кино, депутат Государственной Думы от Единой России.
 
 Валуев, Яков Петрович (1906—1994) — советский государственный и политический деятель, первый секретарь Смоленского городского комитета ВКП(б).



См. также 
 Валуево
 Валуевка
 Балуев
 Валуевский циркуляр